El término segmento puede referirse a:

 Segmento, en geometría es un fragmento de recta contenido entre dos puntos.
 Segmento, en mecánica es un aro de metal con una abertura que calza en una ranura que recorre la superficie exterior de un pistón en un motor alternativo.
 Metámero, en zoología es cada uno de los segmentos que se repiten en ciertos grupos de animales, celomados de simetría bilateral (bilateria).
 Segmento TCP, en informática es un paquete de bits que constituye la unidad de datos del protocolo TCP.
Segmento En Panamá un segmento es cada una de las partes en las que se divide un programa de televisión con temáticas diferentes.